Le mot intéressant peut signifier :
 qui est susceptible d' ;
 qui est pertinent.